Due navi della United States Navy hanno portato il nome di Thomas G. Thompson, in onore dell'oceanografo Thomas G. Thompson (1888-1961).

 USNS Thomas G. Thompson (T-AGOR-9) – era una nave Robert D. Conrad-class da ricerca oceanografica, lanciata nel 1964 ed in leasing alla University of Washington (UW) nel 1965. Rinominata e riallestita come M/V Pacifico Escort (IX-517) e R/V Gosport nel 1995, la nave è stata registrata dal Naval Vessel Register nel 2004 e affondò mentre faceva parte di una esercitazione della NATO.
 R/V Thomas G. Thompson (T-AGOR-23) – è una Thomas G. Thompson-class nave da ricerca oceanografica, lanciata nel 1990 e affittata a UW School of Oceanography nel 1991. Nel corso del 2010 era ancora in servizio.

Collegamenti esterni